Боже́нко — українське прізвище на -енко.

Відомі носії 

 Боженко Анатолій Іванович (1920—1998) — український радянський письменник, драматург.
 Боженко Афанасій Іванович (1905—1982) — радянський військовий діяч, полковник (1943).
 Боженко Вадим Владиславович (1970) — український радянський футболіст, воротар, тренер.
 Боженко Вадим Євгенійович (1971) — російський радянський футболіст.
 Боженко Василь Артемович (1936) — український радянський живописець.
 Боженко Василь Назарович (1871—1919) — польовий командир та військовий діяч часів Громадянської війни.
 Боженко Микола Григорович (1911—1942) — радянський футболіст, воротар.
 Боженко Олег Віталійович (1963) — український політик, громадський діяч
 Боженко Олександр Гаврилович (1915—1972) — Герой Радянського Союзу.
 Боженко Сергій Олексійович (1954) — російський архітектор, письменник і художник.
 Боженко Сергій Дмитрович (1924—1999) — Герой Соціалістичної Праці.
 Боженко Федір Миколайович — заслужений тренер Російської Федерації з велосипедного спорту, майстер спорту СРСР з велосипедного спорту.